Су́ун

 Суун — населённый пункт (тип: станция) в составе Суккозерского сельского поселения Музерского района Республики Карелия.
 Суун — остановочный пункт и бывшая промежуточная станция Октябрьской железной дороги на 12,3 км перегона Брусничная — Лендеры Западно-Карельской магистрали.
 Суун — тюркское племя.